Ghelen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann van Ghelen (1645–1721), flämischer Buchdrucker in Wien
 Johann Peter van Ghelen (1673–1754), österreichischer Buchdrucker

Siehe auch:
 Geelen